Meu Clamor (álbum de Denise Cerqueira)
Meu Clamor (álbum de Marcelo Domingues)

Desambiguação